Ishøj Kommune er en københavnsk forstadskommune under Region Hovedstaden.

Administrativ historik 
Kommunen har eksisteret i sin nuværende udstrækning siden kommunestyrets indførelse i 1842. Ved sin oprettelse bar den navnene på de to sogne, Torslunde og Ishøj, altså Torslunde-Ishøj Kommune. Dette navn bar den frem til 1975, fem år efter kommunalreformen i 1970. Før denne reform lå kommunen i Smørum Herred i Københavns Amt.

Der er sket enkelte små grænseændringer mod nabokommunerne, især mod Høje-Tåstrup Kommune i slut 1960'erne.

Ved strukturreformen i 2005 var Ishøj Kommune reelt for lille til at forblive selvstændig, men kommunen benyttede sig af den såkaldte kattelem, hvor Ishøj indgik et forpligtende samarbejde med Vallensbæk Kommune. Indtil strukturreformen lå kommunen i Københavns Amt, efterfølgende kom den til at ligge i Region Hovedstaden.

Geografi 
Kommunen har et areal på 26,15 km², og den grænser mod Høje-Taastrup Kommune mod vest, nordvest og nord, Greve Kommune mod sydvest og syd og Vallensbæk Kommune mod nordøst og øst. Mod sydøst findes Køge Bugt.

Sogne i Ishøj Kommune 
Kommunen er inddelt i to sogne, hvor der findes tre byområder:

Infrastruktur

Vejtransport 
Den østlige del af kommunen gennemskæres af Køge Bugt Motorvejen, der er Danmarks mest trafikerede motorvej. Derudover går sekundærrute 243 øst-vest.

Offentlig transport 
I Ishøj findes S-togstationen Ishøj Station, der betjenes af linjerne A og E. Stationen har 5.186 påstigninger dagligt. Resten af kommunen betjenes af en række buslinjer.

Demografi

Etnisk sammensætning 
Ishøj Kommune har en stor andel af indvandrere og efterkommere med bopæl i kommunen. Her er især en stor andel af tyrkiske immigranter, der kom hertil i 1960'erne som gæstearbejdere.

Politik 
Ishøj Kommune er en traditionel socialdemokratisk kommune, og partiet har da også haft absolut flertal gennem mange år.

Mandatfordeling

Nuværende byråd

Byråd 2018-2022

Partiernes stærkeste valgdistrikt, valget 2013 
Herunder findes en liste over byrådspartiernes stærkeste valgdistrikt ved kommunalvalget i 2013.

Borgmestre

Referencer

Eksterne henvisninger 

Kommuner i Region Hovedstaden
 
Kommuner etableret i 1842